Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1956 celebrats a la ciutat de Melbourne (Austràlia) es realitzà una competició en hoquei sobre herba en categoria masculina entre els dies 23 de novembre i 6 de desembre de 1956.

Comitès participants 
Participaren 167 jugadors de 12 comitès nacionals diferents:

  Afganistan (12)
  (11)
  (12)
  (12)

  (13)
  (17)
  (14)
  Malàisia (17)

  (14)
  (14)
  (14)
  Singapur (17)

Resum de medalles

Medaller

Ronda preliminar

Grup A 

Classificació

 L'Índia passa a semifinals

Grup B 

Classificació

Es juga un nou partit per decidir qui lidera el grup:

 El Regne Unit passa a semifinals.

Grup C 

Classificació

 Pakistan i Alemanya passen a semifinals.

Quadre final

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Hoquei sobre herba 1956 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1956
Hoquei sobre herba als Jocs Olímpics